Измайлович — фамилия, происходит от библейского имени Измаил. Известные носители:

 Измайлович, Александра Адольфовна (1878—1941) — эсерка, участница революционного движения.
 Измайлович, Владислав Матвеевич (1872—1959) — русский и советский художник.
 Измайлович, Дмитрий Васильевич (1890—1976) — русский и бразильский художник.
 Измайлович, Екатерина Адольфовна (1883—1906) — эсерка, участница революционного движения, сестра Александры Измайлович.